Gunnar Olsson ist der Name folgender Personen: 

* Gunnar Olsson (Regisseur) (1904–1983), schwedischer Schauspieler und Regisseur 
 Gunnar Olsson (Fußballspieler) (1908–1974), schwedischer Fußballspieler
 Gunnar Olsson (Komponist) (1914–1973), schwedischer Komponist und Musiker
 Gunnar Olsson (Geograph) (* 1935), schwedischer Geograph
 Gunnar Olsson (Kanute) (* 1960), schwedischer Kanute